Thomas Parr ist der Name folgender Personen:

* Thomas Parr (Altersmythos) (Old Parr; Old Tom Parr; um 1565–1635), Engländer, der angeblich 152 Jahre und neun Monate alt wurde
 Thomas Parr (Journalist) (* 1957), deutscher Journalist und Autor